Niemcy:
 Schüller – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Vulkaneifel

Osoby:
 Alfred Schüller – niemiecki ekonomista
 Andreas Schüller -niemiecki dyrygent
 Arno Schüller – niemiecki geolog
 Eduard Schüller – niemiecki inżynier
 Heidi Schüller – niemiecka lekkoatletka
 Jakob Schüller – niemiecki lekkoatleta
 Martin Schüller – niemiecki pisarz

Zobacz też:
 Schuller